Айкара:

 Айкара — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Айкара — гласная буква алфавита гуджарати, обозначает дифтонг «АИ».